Хе́мменс () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1964) — американская каноистка.
 Хемменс, Хезер (род. 1988) — американская актриса и продюсер.